Chris Porter – calciatore inglese (n. 1885)
 Chris Porter – calciatore inglese (n. 1979)
 Chris Porter – calciatore inglese (n. 1983)
 Christopher Bernard Porter detto Chris – cestista statunitense (n. 1978)
 Chris Porter – copilota di rally neozelandese
 Chris Porter – comico statunitense
 Chris Porter – hockeista su ghiaccio canadese-statunitense
 Chris Porter – musicista olandese
 Chris Porter – produttore discografico britannico